osoby noszące nazwisko Żmuda-Trzebiatowska:
 Marta Żmuda Trzebiatowska – aktorka
 Ewa Żmuda-Trzebiatowska – nauczycielka i samorządowiec, posłanka na Sejm VII kadencji